Hietasaari (Torne); eiland in Zweden in de Torne
Hietasaari (Haparanda); eiland in Zweden in de Haparanda-archipel